Bonvarlet peut faire référence à:

 Alexandre Bonvarlet (1826-1899), un écrivain français, spécialiste de l'histoire de la Flandre
 Personnage (un paysan) de Lévénez, un roman historique de Jeanne Bluteau publié en 1995